Александр Сидорович:
 Сидорович, Александр Владимирович (род. 1942) — российский экономист, доктор экономических наук, профессор, директор Казахстанского филиала МГУ.
 Сидорович, Александр Николаевич (1924—1957) — военный лётчик, Герой Советского Союза.